Шарль Лекур () — ученик Мишеля Кассё, фехтовальщик и «отец» французского бокса. Дата рождения 12 мая 1808 года в Уассери, недалеко от Парижа.

В 16 лет Шарль пошёл в ученики к Мишелю Кассё в зал на улицу Бюффо, а спустя два года достиг таких значительных результатов в классическом савате, что Кассё сделал его своим помощником. В 1830 году Лекур стал сам преподавать сават на улице Предместье Монмартр, потом перебрался ближе к центру в проезд Панорамы и через время ещё раз перенёс место зала на улицу Турнон.

В 1830 году Шарль встретился с Оуэном Свифтом, который был очень искусным в английском боксе, на ринге в зале Монтескью. Свифт сумел навязать Лекуру свои правила игры, кулачный поединок, в бою Шарль не использовал ноги, которыми он превосходно владел, иначе исход поединка не закончился бы полным поражением для него. Лекур после этого захотел освоить ещё и английский бокс, для этого он отправился в Лондон на два года и прилежно учился у некого мастера английского бокса Смита. После возвращения на родину он не прекратил обучения и посещал зал другого английского тренера Адамса.

Достигнув хороших результатов в классическом савате и английском боксе Лекур решил объединить их воедино. Шарль видел каким зрелищным был английский бокс и хотел, чтоб нечто подобное было и в любимой ним Франции и поэтому созданное ним единоборство он назвал французским боксом. Изначально французский бокс задумывался ним как вид спорта, для этого он сразу убрал из своего единоборства наиболее опасные приёмы классического савата, ведь система Кассё не имела никакого отношения к спорту.

В 1843 году Лекур опубликовал правила поединка французского бокса, которые были сходны с правилами английского, но в первом ещё разрешались удары ногами. Также Шарль ввёл перчатки, хотя англичане ещё долгое время предпочитали наносить удары голыми кулаками.

Помимо этого Лекур преподавал ещё и фехтование тростью и утверждал, что только пуля остановит хорошего фехтовальщика. Он это доказал на деле, когда раз в старой оборванной двуколки возвращался из провинции в Париж. Управляя лошадьми, Лекур неумышленно своей повозкой задел новую карету одного важного господина, который был сильным и высокого роста, в придачу обладал скверным характером. Он ругаясь, напал на Лекура и стал тростью колошматить его двуколку, но тут же грубиян получил достойный отпор. Шарль взял свою трость, соскочил на землю и за одну минуту нанёс обидчику 80 ударов.

Шарль занимался любимым делом десятилетиями и ушёл на пенсию в 76 лет, за это время он воспитал многих последователей таких как: Шарль Дюкро, Жюльен Леклер, Александр Дюма и многие другие.

Лекур умер 19 июня 1894 года, когда его детище, французский бокс, уже стремительно развивался.

Литература 
 Тарас А. Е. Французский бокс сават: История и техника. — Мн.: Харвест, 1997.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20180120065856/http://www.bratishka.ru/archiv/2013/09/2013_9_11.php
 http://www.battlespirit.ru/content/view/101/52/

Боксёры Франции